Станислав Булгаков:
 Булгаков, Станислав Сергеевич (род. 1940) — советский радиофизик, хозяйственный деятель, профессор, Герой Социалистического Труда.
 Булгаков, Станислав Яковлевич (1927—1988) — советский художник, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР.